Mount Young kan syfta på följande platser:

 Mount Young, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Young, Falklandsöarna, ett berg i Falklandsöarna